Maofelis (Маофелис — „маомингска мачка”) је изумрли род мачколиких звијери из изумрле породице Nimravidae који је у периоду касног Еоцена настањивао подручје Кине.

Етимологија назива 
Назив овог рода води поријекло од:
 града Маоминга (у чијој су близини пронађени фосилни остаци овог рода),
 и латинске ријечи фелис (лат. -{felis}-), која значи мачка.

Назив врсте Maofelis cantonensis у преводу значи „маомингска мачка из Кантона”.

Опис 
Лобања врсте Maofelis cantonensis је у просјеку била дуга 16 cm.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Maofelis.

Временска распрострањенст

Види још 
 Класификација сисара
 Nimravidae

Референце

Спољашње везе 

Nimravidae
Изумрли сисари Азије